Mateen Cleaves
Omar Mateen
Yahya Abdul-Mateen II